Деннис Круппке (; ) — немецкий футболист, нападающий. Долгое время выступал за «Айнтрахт» из Брауншвейга.

Клубная карьера 
Деннис был повышен в первую команду «Любека» в 2000 году. За три года он стал ключевым игроком основного состава и перешёл в клуб первой бундеслиги «Фрайбург». Его дебют в высшем немецком дивизионе состоялся 2 августа 2003 года в матче против «Байера». В первые годы он был игроком основы, но затем был отдан в аренду в свой бывший клуб «Любек», а потом и вовсе был продан в «Айнтрахт» из Брауншвейга из третьей бундеслиги. С «Айнтрахтом» Деннис прошёл путь до первой бундеслиги и дослужился до звания капитана команды.

После восьми сезонов в Брауншвейге Деннис был вынужден завершить карьеру из-за травмы колена.

Достижения 
 Победитель третьей бундеслиги (1): 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Любек»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Фрайбург II»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Айнтрахт II» Брауншвейг